Lebouc ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Lebouc (1822–1893), französischer Cellist
 Jérôme Lebouc (* 1979), französischer Fußballspieler
 Georges Lebouc (* 1936), belgischer Philologe